Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1994 () проводился в городе Ред-Дир (Альберта) c 5 по 13 марта 1994 года. Турнир проводился в 65-й раз. В Альберте чемпионат проводился в 7-й раз, в Ред-Дире — в 1-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в апреле 1994 в городе Оберстдорф (Германия).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (для команды скипа Рика Фолка это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Расс Ховард). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Dave Smith).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 1994 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars Team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Mark Noseworthy

Примечания

Ссылки 
CCA Stats Archive - 1994 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1994
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1994

1994
Спорт в Канаде в 1994 году
Спортивные соревнования в Ред-Дире